Милорад Јанковић се може односити на:
 Милорад Јанковић, биолог.
 Милорад Јанковић (генерал), генерал ЈНА.
 Милорад Јанковић (фудбалер), фудбалер.